Алексе́евка () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 224 человека. Почтовый индекс — 26240. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523183605.

Местный совет 
26240, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Марьяновка, пр. Ильича, 22

Ссылки 
 Алексеевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Маловисковского района